Лесковщина — название населённых пунктов:

Украина 
 Лесковщина — село в Роменском районе Сумской области.
 Лесковщина — село в Семёновском районе Черниговской области.